Schwarzenberghütte ist der Name folgender Schutzhütten:
 die Schwarzenberghütte in der Glocknergruppe, siehe Schwarzenberghütte (Glocknergruppe)
 die Schwarzenberghütte in den Allgäuer Alpen, siehe Schwarzenberghütte (Allgäuer Alpen)
 die Schwarzenberghütte auf dem Lovoš im Böhmischen Mittelgebirge, siehe Lovoš